Ово је списак репрезентација које су биле победнице Светског првенства у фудбалу. Први турнир је одржан 1930. године.

Победници 
Осам репрезентација је освајало Светско првенство. Највише титула је освојио Бразил (пет). Тренутни шампион је репрезентација Аргентине, која је била првак 2022. године.

Састави репрезентација

Напомене

Референце

Види још 

 Категорија: Фудбалски светски прваци
 Списак финала Светског првенства у фудбалу

Спољашње везе 

 Састави шампиона Светских првенстава (1930—2014), -{RSSSF.com}-,
 FIFA.com 

Светски прваци у фудбалу
Фудбалске репрезентације